Nudle – polski serial animowany dla dorosłych wyprodukowany w 2008 i emitowany przez stację TVS. Serial stworzyło Studio Filmowe Epilog.

Fabuła 
Obraz Zabrza wczesnych lat 90., widzianego oczami grupy nastolatków. Każdy odcinek poprzedzony jest wspomnieniami głównych bohaterów z czasów dzieciństwa.

Produkcja 
Za reżyserię oraz scenariusz serialu odpowiadają Dariusz Nojman i Łukasz Kozak. Muzykę do produkcji stworzył Aleksander Kuźba.

Odcinki 
Serial liczy sobie jeden sezon, obejmujący 10 regularnych odcinków, po około 8 minut każdy. Na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych stworzono również odcinek specjalny serialu. Wszystkie odcinki dostępne są legalnie w serwisie YouTube.

Bohaterowie 
• Romek - Wysoki nastolatek z bardzo ciemnymi włosami, ubrany był w pomarańczową koszulkę i ciemne jeansy. Bohater zgrywa "kozaka", jednak nie zawsze mu to wychodzi.

• Zwierzu - Blondyn średniego wzrostu ubrany w białą koszulkę na naramkach i ciemne dresy z wieloma kieszeniami. Zwierzu według Damiana uważany jest za Króla osiedla, ma na wszystko psychę i jest w stanie zrobić praktycznie wszystko nie tylko dla przyciągnięcia uwagi rówieśników. Spośród wszystkich bohaterów, Zwierzu wypowiada się najmniej wyraźnie i najbardziej akcentuje gwarę śląską.

• Damian - Brunet z grzywką również średniego wzrostu, ubrany jest w koszulkę oraz trampki w barwach narodowych oraz turkusowe dresy. Wyraźnie namówiony przez kolegów został przedstawicielem paczki ziomków, którzy dzięki m.in. często trafiają w tarapaty.

• Lonia - Brunetka z długimi włosami ubrana w blado niebieską bluzkę i czerwone legginsy. Zakochana w Zwierzu, najładniejsza dziewczyna z serialu według jej rówieśników. Romek i Damian równierz próbują ją poderwać.

• Fuga - Blondynka przy kości z długimi włosami ubrana w różowo-żółtą bluzkę i ciemno fioletowe spodnie. Zakochana w Biboju, uwielbia jeść chrupiącą kiełbasę z ogniska.

• Czincz - Nastolatek najbardziej na czasie w latach 90'. Jego kolor włosów jest nam nieokreślony. Bohater uwielbia grać na Commodorze na kasety. Pseudonim "Czincz" wziął się od popularnych rodzaju kabli (Audio - Video AV potocznie zwane "czincze") które były popularne przed pojawieniem się "Eurozłącza" na rynku. Sposobem podłączenia jego ulubionej konsoli do telewizora były zatem kable czincze.

• Biboj - Wysoki nastolatek, prawdopodobnie najstarszy z całej szóstki poprzednich bohaterów. Lubi jazdę na deskorolce. Ubrany w białą, długą bluzę i zielone dresy. Kochanek Fugi, podobnie jak Zwierzu, Biboj również ma łeb do przypałów jednak jest bardziej wyluzowany niż Zwierzu.

• Termit - Umięśniony i wielki przeciwnik siódemki nastoletnich znajomych. Zawsze ubierany był on w szarą bluzę z flagą Polski oraz siwe dresy. Jako jedyny ze wszystkich chodził on ubrany typowo na styl lat 90' przez wysoko podciągnięte spodnie.

• Pepe - Niski, łysy przyjaciel Termita. Jego ubiór jest bardzo zbliżony do Termita, jednak Pepe nosi na bluzce, którą ma pod bluzą pomarańczowe szelki.

• Brodacz - Najstarszy bohater Nudli. Według tłumaczenia Damiana w odcinku "Rollerchopcy" Brodacz walczył ze szkopami w latach wojny. Oznacza to że musiał mieć on wtedy przynajmniej 62 lata, co daje dzisiaj 91 lat. (W założeniu że Brodacz walczył ze szkopami gdy miał 10 lat lub więcej)

• Matka Czincza - Nie jest to bohater tytułowy, ale pojawia się w odcinkach dwukrotnie. Głosu matce Czincza nadaje sam Czincz. Pierwszy raz pojawiła się ona w odcinku "Sylwek 1994", a drugi i ostatni w "Ognicho". Można stwierdzićz że jego matka jest bardzo wymagająca i chce dla syna jak najlepiej.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Nudle w serwisie FilmPolski.pl

Polskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2008